Marvi ist der Familienname von:
 Parsa Marvi (* 1982), deutscher Politiker (SPD)

MarVi ist der Spitzname von:
 Maria Vitória (Sängerin)